Zabrđe je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Ston, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 67 stanovnika te 18 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Vanjske poveznice 

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji